Swordfish:
 Fairey Swordfish — британский торпедоносец-бомбардировщик, состоял на вооружении во время Второй мировой войны;
 «Swordfish» () — американский компьютерный триллер 2001 года, режиссёр — Доминик Сена;
 Swordfish: The Album — музыкальный альбом, выпущенный 5 июня 2001 года, состоящий из композиций, прозвучавших в фильме «Пароль "Рыба-меч"».
 USS Swordfish (SSN-579) — американская подводная лодка.